Osoby o tym nazwisku:
 Don Givens – irlandzki piłkarz i trener
 Edward Givens – amerykański pilot wojskowy
 Robin Givens – amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna